— Император Японии, 4-й из 6 северных претендентов, синтоистское божество. Правил с 25 сентября 1352 по 9 апреля 1371.

Настоящее имя — Ияхито (弥仁). Второй сын Императора Когона и брат своего предшественника императора Суко.

9 апреля 1371 года отрекся от престола в пользу своего сына Охито, который взойдя на трон стал именовать себя как император Го-Энъю.

Девизы правления 
Император правил под следующими девизами:
 Южный Двор
 Сёхэй (1346—1370)
 Кэнтоку (1370—1372)

 Северный Двор
 Канно (1350—1352)
 Бунна (1352—1356)
 Эмбун (1356—1361)
 Коан (1361—1362)
 Дзёдзи (1362—1368)
 Оан (1368—1375)

Родословная 
Замечание: титул синно носили принцы крови, возможные наследники престола, найсинно — принцессы. Монашествующие принцы носили титул хосинно ().

Примечания

Литература

Ссылки